Balla Tamás (1951) romániai magyar népmesegyűjtő
Balla Tamás (1955) amerikai magyar orvos, fiziológus, az MTA tagja